Бурґмюллер () — сім'я німецьких музикантів:

  (1760—1824) — німецький піаніст, капельмейстер і композитор; його сини:
 Фрідріх Бурґмюллер (1806—1874) — піаніст і композитор, більшу частину життя прожив у Франції.
 Норберт Бурґмюллер (1810—1836) — піаніст і композитор, молодший брат попереднього.